Borlée ist der Familienname folgender Personen:
 Dylan Borlée (* 1992), belgischer Leichtathlet
 Jacques Borlée (* 1957), belgischer Leichtathlet und Trainer
 Jean-Pierre Borlée (1947–1992), belgischer Leichtathlet 
 Jonathan Borlée (* 1988), belgischer Leichtathlet
 Kévin Borlée (* 1988), belgischer Leichtathlet
 Olivia Borlée (* 1986), belgische Leichtathletin